Хоккейные перчатки (кра́ги) — элемент защитной экипировки хоккеиста.

Представляют собой особые перчатки, защищающие кисти рук, кистевые суставы и нижнюю часть предплечий игрока при ударах клюшкой по рукам, попаданиях шайбы и в других подобных случаях. Особенности конструкции хоккейных краг таковы, что они обеспечивают максимальную степень подвижности суставов верхних конечностей для обеспечения эффективной работы клюшкой.

История 
Первые хоккейные краги появились в начале 1880-х. Это были утепленные мехом, кожаные перчатки. Они защищали больше от холода, но могли смягчить незначительные удары по рукам или защищали при падениях на лёд.

Первое усовершенствование произошло в 1931 году. После полученного игроком «Монреаль Марунз» Бэйбом Зибертом перелома пальца на руке, тренер Билл О'Брайен положил рожок для обуви в его крагу для защиты травмированного пальца. Находка тренера натолкнула производителей на мысль об усовершенствовании конструкции.

А в 1988 году произошло эпохальное событие. Хоккеисты НХЛ начали использовать перчатки с укороченной манжетой. Они объясняли это тем, что перчатки, заканчивающиеся на запястье, а не продолжающиеся ещё на несколько дюймов до предплечья, позволяют эффективнее бросать с кистей и свободнее владеть клюшкой. Постепенно перчатки с короткой манжетой полностью вытеснили с рынка своих, более безопасных, но менее удобных, конкурентов.

Основные элементы конструкции перчаток 
 Защитные пластины, изготовленные из многослойных искусственных материалов, обеспечивающие  эффективное поглощение энергии при ударах. Располагаются по всей внешней поверхности кисти. Имеют различную форму и особенности взаимного расположения в зависимости от конкретной модели.
 Вставка-усилитель большого пальца — играет роль как защиты от ударов, так и предотвращает возможность вывиха или перелома костей пальца.
 Защитная манжета — для защиты нижней части предплечья и кистевого сустава.
 Ладони или «ладошки». Изготавливаются из мягких, но прочных материалов (как правило это натуральная или искусственная кожа или их сочетание), обеспечивают удобство обхвата клюшки и стойкость к протиранию при интенсивной эксплуатации. Бывают, в зависимости от модели, однослойные и многослойные.

В зависимости от материалов и конструктивных элементов хоккейные краги делятся на профессиональные и любительские. Большинство моделей профессионального уровня обладают меньшим, по сравнению с любительскими, весом, высокой степенью защиты и повышенным комфортом при эксплуатации, а также прочностью, что обуславливает их стойкость к продолжительным нагрузкам различного характера.

Популярные бренды 
- Easton (США)

- Bauer (США)

- CCM (Канада)

Примечания 

перчатки
Хоккейная терминология
Хоккейная экипировка